Franklinton (Carolina do Norte)
 Franklinton (Luisiana)

Ou ainda:
 Franklintown

Desambiguações de topônimos